Анри Хеннеберг (, , Женева, Швейцария -  25 мая 1942, там же) —  ранний швейцарский профессиональный велогонщик. 

Принадлежал к первому поколению швейцарских велогонщиков. Активно выступал с 1896 по 1901 год. 

Четырежды в 1896, 1897, 1898 и 1899 годах становился чемпионом Швейцарии на трек в дисциплине спринт.

Участник велогонки «Париж — Рубе» в апреле 1898 года.

Ссылки 
 
 
 
 
  

Велогонщики Швейцарии
Велогонщики по алфавиту
Спортсмены по алфавиту